Doliolum är ett släkte av ryggsträngsdjur som beskrevs av Otto 1821. Doliolum ingår i familjen tunnsalper. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Tunnsalper
Doliolum